Dabova peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Дъбова) :
Dabova, village bulgare de l'obchtina de Kotel, situé dans l'oblast de Sliven ;
Dabova, village bulgare de l'obchtina de Roudozem, situé dans l'oblast de Smolyan.